Мата дел Гаљо има више значења:

 Мата дел Гаљо (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата дел Гаљо (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику